Robert Scott (filòleg) (1811 - 1887), co-editor amb Henry George Liddell del diccionari A Greek-English Lexicon
 Robert Falcon Scott (1868 - 1912), militar i explorador anglès que dirigí dues expedicions a l'Antàrtida
 Robert Scott, pseudònim que Pere Serra i Gonzàlez emprà per signar obres per a l'aprenentatge d'instruments musicals
 Robert Scott o Bob Scott